Открытый чемпионат Ташкента 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является 10-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Ташкенте с 29 сентября по 5 октября 2008 года. Турнир завершал азиатскую серию соревнований, проходившую после US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Пэн Шуай (№ 40 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сорана Кырстя со второй попытки побеждает в финале одиночного турнира ассоциации.
 Сабина Лисицки уступает свой дебютный одиночный финал.

Парный разряд

Факты 
 Йоана Ралука Олару со второй попытки побеждает в финале парного турнира ассоциации.
 Ольга Савчук выигрывает свой дебютный финал на соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Ташкента
 WTA Тур 2008
 Серия турниров 4-й категории WTA
 Портал: Теннис

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2008 году
Сентябрь 2008 года
Октябрь 2008 года
2008